E499 může být:
 E499 (emulgátor) – též E427, guma Cassia, emulgátor a stabilizátor používaný při výrobě džemů a sladkého pečiva
 E 499.x – Kryšpínovo značení lokomotiv Československých státních drah, používané do roku 1988
 řada E 499.0 – lokomotiva řady 140
 řada E 499.1 – lokomotiva řady 141
 řada E 499.2 – lokomotiva řady 150
 řada E 499.3 – lokomotiva řady 163
 řada E 499.4 – nerealizovaný projekt lokomotivy řady 170
 řada E 499.5 – lokomotiva řady 169